Лома де Иело има више значења:

 Лома де Иело (Асунсион Ночистлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лома де Иело (Санта Марија Тлалистак), насеље у савезној држави Оахака у Мексику